Ха́лди (Халд, ) — верховное божество урартского пантеона. Возглавлял главную триаду урартских богов, куда также входили бог грозы и войны Тейшеба и бог Солнца Шивини. Супругой бога Халди считалась богиня Арубаини, верховное женское божество урартов.

Происхождение 
Урартская религия была в основном заимствована урартами в Месопотамии. Из основных богов Урарту собственно только бог Халди имеет исконно урартское происхождение. По самой распространенной на сегодняшний день версии в науке урартские племена (хурритского происхождения, также известны как народ Наири) мигрировали на Армянское нагорье из области Ровандуз (на территории современной иранской области Западный Азербайджан, распространяя по будущей территории Урарту культ местного для Ровандуза бога Халди. Этимология слова «Халди» до конца не ясна. По одной из гипотез она может быть связана со словом hal- —  «небо», в нахско-дагестанских языках западного Кавказа. В этом случае «Халди» мог означать «небесный». Священным городом бога Халди был древний город Мусасир, расположенный в современном Западном Азербайджане. После того как Халди стал главным божеством образованного государства Урарту, а государственная религия в Урарту была канонизирована (в период правления царя Ишпуини), культ бога Халди в Урарту стал схожим с культом ассирийского бога Ашшура.

Ритуалы и богослужения 
Имя бога Халди регулярно использовалось в царских клинописных надписях в качестве вводной фразы вида «Могуществом бога Халди, Менуа, сын Ишпуини говорит…», а иногда в качестве основного героя военных действий, осуществленных урартской армией: «Бог Халди выступил в поход со своим оружием, победил он страну Эрикуахи, победил город Лухиуни, поверг их перед Менуа. Халди могуч, оружие бога Халди — могучее». Подобные трафаретные формулы упоминания бога урарты заимствовали в соседней Ассирии, где аналогичные клинописные обращения использовались для бога Ашшура.

Произнесение молитв богу Халди сопровождалось типичными для древнего Востока жертвоприношениями домашних животных. Согласно урартским клинописным текстам объём жертвоприношения богу Халди должен был составлять 17 быков и 34 овцы, максимальное число скота, используемого в Урарту для подобных церемоний.

Жертвоприношения происходили в храмах бога Халди. Вероятно каждый урартский город имел храм, посвященный богу Халди, который обычно строился на втором по высоте месте внутри главной крепости. (Первое по высоте место как правило занимал царский дворец.) Храм бога Халди обычно включал в себя башню, очень отдалённо напоминающую зиккурат, которая использовалась для различных церемоний. Храм был украшен различным декоративным (нефункциональным) оружием, символизирующим связь между волей бога Халди и победами урартской армии в сражениях.

Изображения бога Халди 
Бог Халди изображался как с бородой, так и без бороды, иногда с крыльями, иногда без, но всегда в профиль, следуя общепринятому древневосточному канону. Аналогично многим значимым богам Месопотамии и Древнего Египта бог Халди обычно держал в руках какие-то предметы не до конца ясного предназначения. Ряд исследователей считали, что символом бога Халди являлся лев, так как божество часто изображалось стоя на этом животном, однако в этом вопросе нет полной ясности: встречаются изображения бога Халди на быке или без животного. Кроме этого в ряде случаев на льве изображался бог Тейшеба.

Угасание культа бога Халди 
В 714 году до н. э. ассирийский царь Саргон II в ходе длительного военного похода нанёс поражение урартской армии под командованием Русы II и в результате неожиданного манёвра захватил и разграбил Мусасир, священный город бога Халди. Это событие в сочетании с начавшимся военно-политическим закатом Урарту нанесло культу бога Халди серьёзный удар, который способствовал постепенному его угасанию. В последние годы существования Урарту царские реляции иногда вместо бога Халди использовали обращения к богу Тейшеба и даже к ассирийскому верховному богу Ашшуру и вавилонскому Мардуку. Возможно, перенос столицы Урарту в Тейшебаини в последние годы существования государства также был связан с затуханием культа бога Халди и возложением надежд на бога Тейшеба.

В одном из писем ассирийского царя второй половины VIII века до н. э. (либо Тиглатпаласара III, либо, что менее вероятно, Саргона II) упоминается ассирийский агент Парни-алди. Выдвинута гипотеза, что его имя означает «обладающий фарном от бога Халди», где фарн — иранский религиозный термин, а Алди — диалектная форма имени Халди, на наличие которой указывает Г. А. Меликишвили.

Развитие культа Халди в культ Мгера 
В Армении культ бога Халди, по всей видимости, продолжался в виде культа Мгера (армянский вариант зороастрийского Митры). Такое мнение выразил ещё И. М. Дьяконов, указывая, что знаменитые «врата Халди» возле Вана в армянской традиции назывались «вратами Мгера». А. Петросян, анализируя схожести Мгера и Халди, указывает, помимо прочего, на следующие совпадения

Найденный в 1995 году урартский щит эпохи Ишпуини и Менуа, на котором Халди изображён окружённый пламенем и напоминает горящее солнце (рис.), укрепило эту точку зрения.

См. также 
 Урарту
 Религия Урарту
 Список урартских богов

Литература

Примечания 

Боги Урарту
Урартская мифология
Боги по алфавиту
Верховные боги